Пента́рхия (от  — пять +  — власть — пятивластие).

 Пентархия — название любого правительства, в котором власть разделена между пятью людьми.
 Пентархия — система главенства в Единой Вселенской Церкви пяти патриархов.
 Пентархия — название международного союза 5 держав (России, Пруссии, Австрии, Франции, Англии), заключённого на Ахенском конгрессе 1818 года, фактически распавшегося в 1822 году.